Кубок Киргизстану з футболу 2018 — 27-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Киргизстані. Титул володаря кубка втретє поспіль здобув Дордой.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 травня 2018

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 травня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 червня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 червня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 липня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|4/18 липня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|5/18 липня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Киргизстану на сайті Футбольної Федерації Киргизстану 
 Кубок Киргизстану на rsssf  

2018
Киргизстан